Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda – principale aeroporto di Olbia, a 3 km dalla città
Aeroporto di Olbia-Venafiorita – primo aeroporto di Olbia che ha servito la città fino al 1974